ACW steht als Abkürzung für:

 Agroscope Changins-Wädenswil, Sammelbezeichnung der drei Forschungsanstalten des schweizerischen Bundesamts für Landwirtschaft
 American Civil War, Sezessionskrieg von 1861 bis 1865 zwischen den Südstaaten und Nordstaaten der USA
 Arts Council of Wales in Wales, Teil des Vereinigten Königreichs
 Athletic Club Wrestling Deutschland, siehe Wrestling
 Flughafen Atlantic City im Bundesstaat New Jersey, USA nach dem IATA-Code
 Automated Call Waiting, Begriff der Telefonie

ACW